

Personnalités 
 André de Lohéac (1408-1486), amiral puis maréchal de France ;
 Blanche Lohéac-Ammoun (1912-2011), artiste peintre, illustratrice et écrivaine franco-libanaise ;
 Pierre Lohéac (1893-1964), homme politique français, député.

Lieux 
 Lohéac, commune française d'Ille-et-Vilaine, en Bretagne.
 Circuit de Lohéac, circuit automobile sur la commune de Lohéac, en Bretagne.

Industrie 
 , constructeur automobile.